SC Montignies is een Belgische voetbalclub uit Montignies-sur-Sambre. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 9452.

Geschiedenis 
In het seizoen 2017/18 werd Montignies kampioen in Tweede provinciale C, waardoor het naar de hoogste provinciale reeks van Henegouwen promoveerde.

Resultaten

Externe links 
 Website

Montignies
Sportvereniging in Charleroi